Municipio de Hendrickson puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Hendrickson (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de McHenry.
 Municipio de Hendrickson (Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Hubbard.